Louvières (Calvados)
Louvières (Haute-Marne)
ook:
Louvières-en-Auge, Orne